Amalia de Oldemburgo (en alemán: Amalie von Oldenburg, en griego moderno: Αμαλία του Ολδεμβούργου; Oldemburgo, 21 de diciembre de 1818-Bamberg, 20 de mayo de 1875) fue duquesa de Oldemburgo por nacimiento y la primera reina de Grecia por su matrimonio con Otón I.

Como primera reina griega tuvo un gran impacto. Diseñó un traje inspirado en los trajes típicos griegos (el traje Amalia, en griego: Αμάλια κοστούμι), este ganó tanta popularidad hasta el punto de ser considerado típico. También organizó la creación del Jardín Nacional de Atenas y fundó un importante orfanato que lleva su nombre. Lejos de los escándalos de su esposo, la reina mostró un gran patriotismo y empatía hacia los griegos, que le valió el respeto entre su súbditos.

Al inicio de su reinado se vio poco interesada en la política del reino y no fue sino después de la revolución de 1843 que se empezó a participar abiertamente. Con el paso de los años, el conservadurismo y la incapacidad de dar un heredero al reino volvió impopular a la pareja real y la reina consorte sería víctima de un atentado organizado por Aristidis Dosios en 1861. Después de una serie de pequeñas revueltas su esposo, el rey Otón, fue destronado y partieron al exilio en Baviera.

Amalia y Otón residieron en la Nueva Residencia de Bamberg. Otón murió 1867 a causa del sarampión, y Amalia en 1875 a causa de una apoplejía.

Biografía

Primeros años 
Amalia María Federica (en alemán: Amalie Marie Friederike) nació el 21 de diciembre de 1818 en Oldemburgo, durante el reinado de su abuelo, el gran duque Pedro I. Fue la primera hija del duque Pablo Federico Augusto (que más tarde se convirtió en gran duque bajo el Augusto I de Oldemburgo) y de la princesa Adelaida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym. Al nacer, le fue concedido el título de duquesa de Oldemburgo. 

La madre de Amalia murió en 1820, cuando ella tenía 2 años. Poco después, su padre se casó con la princesa Ida (hermana de Adelaida), quien se hizo cargo de su educación en mayo de 1836.

El 22 de diciembre de 1836, la duquesa Amalia de Oldemburgo se casó con el rey Otón I de Grecia en Oldemburgo. Nacido como el segundo hijo del rey Luis I de Baviera, el príncipe Otón de Baviera había sido nombrado rey del recién creado Reino de Grecia en 1833. Otón visitó Alemania para buscar una novia después de haber sido declarado mayor de edad legal y conocer a Amalia en Marienbad, en Bohemia.

Amalia era luterana, y se casaron en una ceremonia de boda tanto luterana como católica. Era un entendimiento que, si bien se les permitía mantener su religión, cualquier niño que les naciera sería criado en la religión ortodoxa de Grecia. El 14 de febrero de 1837 llegó a Atenas, Grecia.

Reina consorte de Grecia 
Actuó como regente de Grecia en 1850-1851, y una segunda vez en 1861-1862 durante la ausencia de su esposo, Otón I de Grecia.

Exilio y muerte 
Otto y Amalia pasaron el resto de sus años de exilio en su casa de Baviera. Decidieron hablar en griego cada día entre las 6 y las 8 para recordar su estancia en Grecia.

Otto murió en 1867. La reina Amalia sobrevivió a su marido casi ocho años y murió en Bamberg el 20 de mayo de 1875. Fue enterrada junto al rey en la Theatinerkirche de Múnich.

La causa de la infertilidad de la pareja real siguió siendo discutida incluso después de que se realizara una autopsia a la reina.

Legado 
La reina Amalia fundó los Jardines Nacionales de Atenas en 1839 y un orfanato en Amaléion en 1855.

La ciudad de Amaliada en Elis y el pueblo de Amaliápolis en Magnesia llevan el nombre de la reina.

A Amalia se le atribuye la creación del "romántico traje de corte popular", que a su vez se convirtió en el traje nacional de Grecia.

Archivos 
Las cartas de la reina Amalia a su cuñada, la princesa Matilde Carolina de Baviera, Gran Duquesa de Hesse, escritas entre 1837 y 1861, se conservan en el Archivo Estatal de Hesse (Hessisches Staatsarchiv Darmstadt) en Darmstadt, Alemania.

Las cartas de la reina Amalia a su hermano Pedro II, Gran Duque de Oldenburgo, escritas entre 1861 y 1862, se conservan en el Niedersächsisches Landesarchiv de Oldenburgo (Alemania).

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Duques de Oldemburgo (Holstein-Gottorp)
Reinas consortes de Grecia
Princesas de Baviera por matrimonio
Nacidos en Oldemburgo
Fallecidos en Bamberg